Сезон 2018/2019 стал для Атлетико Мадрид 82-м Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

141.000.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

16.000.000

Зима 

0

Общие убытки:141.000.000

Общая прибыль:16.000.000

Разница:125.000.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Суперкубок УЕФА

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

2018
Атлетико